Emanuel Filibert, vévoda z Aosty (17. května 1731 – 23. dubna 1735), byl savojský princ. Narodil se vlády svého otce Karla Emanuela III., krále sardinského.

Biografie 
Princ Emanuel Filibert se narodil v královském paláci v Turíně. Byl druhým synem Karla Emanuela III. Sardinského a jeho druhé manželky Polyxeny Hesensko-Rotenburské. Celý život byl titulován vévodou z Aosty.

Mezi jeho bratrance a sestřenice z matčiny strany patřil Viktor Amadeus II., kníže z Carignana, a jeho mladší sestra budoucí princesse de Lamballe, kteří se oba narodili na savojském dvoře. Mezi jeho bratrance z otcovy strany patřil Ferdinand VI. Španělský, který byl v době jeho narození španělským králem.

Princ Emanuel zemřel 23. dubna 1735 ve věku 3 let.

Předkové 
Zdroj:

Odkazy

Reference 

Savojští princové
Vévodové z Aosty
Narození 17. května
Narození v roce 1731
Narození v Turíně
Úmrtí 23. dubna
Úmrtí v roce 1735
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v bazilice Superga
Muži